Sechs Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Jamaica nach dem Inselstaat Jamaica in der Karibik.

 HMS Jamaica (1710), eine Sloop mit 14 Kanonen, die 1710 vom Stapel lief und 1715 abgewrackt wurde.
 HMS Jamaica (1744), eine Sloop mit 14 Kanonen, die 1744 vom Stapel gelassen und 1770 vor Jamaika unterging.
 HMS Jamaica (1779), eine Sloop mit 16 Kanonen, die 1779 gekauft und 1783 wieder verkauft wurde.
 HMS Jamaica (1796), die ehemalige französische Percente, die 1796 erbeutet und als Fregatte sechster Klasse mit 26 Kanonen in die Royal Navy übernommen wurde. Sie wurde 1814 verkauft.
 HMS Jamaica (1825), ein Linienschiff vierter Klasse mit 52 Kanonen, die 1825 in Auftrag gegeben wurde. Der Bau wurde 1829 eingestellt.
 HMS Jamaica (C44) war ein Kreuzer der Crown-Colony-Klasse, der 1940 vom Stapel lief und 1960 abgewrackt wurde.

Jamaica